Шальхен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-на-Инне. Население составляет 3585 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 41 км². Официальный код — 40441.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Штефан Фукс (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 14 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии